Lizhai kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lizhai (socken i Kina, lat 33,16, long 114,74), Henan, 
 Lizhai (socken i Kina, lat 33,77, long 116,14), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar